

Грінпорт — місто в окрузі Колумбія, штат Нью-Йорк
 Грінпорт — селище в окрузі Саффолк, штат Нью-Йорк